Михаи́л Шуми́лов:
 Шумилов, Михаил Данилович (Уйп Мишши; 1911—1970) — чувашский поэт, прозаик, переводчик.
 Шумилов, Михаил Ильич (1925—2019) — учёный-историк, ректор Петрозаводского государственного университета (1973—1991).
 Шумилов, Михаил Степанович (1895—1975) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.